

Єпископи 
 Мануель Санчес Монге

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 350.000 || 350.000 || 100,0 || 634 || 384 || 250 || 552 ||  || 323 || 685 || 383
|-
| 1970 || 436.000 || 436.417 || 99,9 || 676 || 489 || 187 || 644 ||  || 414 || 1.558 || 607
|-
| 1980 || 515.900 || 518.871 || 99,4 || 646 || 413 || 233 || 798 ||  || 376 || 1.265 || 617
|-
| 1990 || 533.885 || 536.186 || 99,6 || 554 || 340 || 214 || 963 || 1 || 346 || 1.170 || 619
|-
| 1999 || 526.585 || 530.510 || 99,3 || 503 || 300 || 203 || 1.046 || 1 || 302 || 958 || 617
|-
| 2000 || 526.127 || 530.217 || 99,2 || 496 || 294 || 202 || 1.060 || 1 || 300 || 949 || 617
|-
| 2001 || 526.949 || 531.559 || 99,1 || 486 || 291 || 195 || 1.084 || 1 || 285 || 929 || 617
|-
| 2002 || 535.458 || 540.663 || 99,0 || 479 || 288 || 191 || 1.117 || 1 || 282 || 905 || 617
|-
| 2003 || 539.410 || 545.317 || 98,9 || 484 || 290 || 194 || 1.114 || 1 || 274 || 881 || 617
|-
| 2004 || 545.937 || 552.727 || 98,8 || 474 || 287 || 187 || 1.151 || 1 || 253 || 866 || 617
|-
| 2010 || 557.409 || 592.876 || 94,0 || 452 || 266 || 186 || 1.233 || 5 || 245 || 767 || 615
|-
| 2014 || 559.000 || 595.449 || 93,9 || 411 || 244 || 167 || 1.360 || 5 || 215 || 710 || 614
|}

Посилання